Horta de València, comarca del País Valencià, amb capital a València
 Horta Nord, comarca del centre del País Valencià.
 Horta Sud, comarca valenciana del centre del País Valencià amb capital a Catarroja 
 Horta Oest, antiga comarca valenciana ara repartida entre l'Horta Nord i l'Horta Sud.
 L'Horta (Sóller), barriada de Sóller, a mig camí entre la ciutat i el seu port 
 S'Horta a Felanitx, Mallorca 
 L'Horta (Jesús) vénda de la parròquia de Mare de Déu de Jesús, municipi de Santa Eulària des Riu, illa d'Eivissa.

Vegeu també 
 Horta